Рід налічує 12 видів риб родини цихлові.

Види 

 Chromidotilapia cavalliensis (Thys van den Audenaerde & Loiselle, 1971)
 Chromidotilapia elongata Lamboj, 1999 
 Chromidotilapia guentheri (Sauvage, 1882) 
 Chromidotilapia guntheri (Sauvage, 1882) 
 Chromidotilapia kingsleyae Boulenger, 1898 
 Chromidotilapia linkei Staeck, 1980 
 Chromidotilapia mamonekenei Lamboj, 1999 
 Chromidotilapia melaniae Lamboj, 2003 
 Chromidotilapia mrac Lamboj, 2002 
 Chromidotilapia nana Lamboj, 2003 
 Chromidotilapia regani (Pellegrin, 1906) 
 Chromidotilapia schoutedeni (Poll & Thys van den Audenaerde, 1967)

Переглянуті (старі) назви 

 Chromidotilapia finleyi див. Benitochromis finleyi (Trewavas, 1974)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae